Personen
Ter Meulen, onder andere fabrikanten- en assuradeursgeslacht:
François Pieter ter Meulen (1843–1927), Nederlandse schilder
Heleen ter Meulen (1872–1953), Nederlands verpleegkundige
Henri ter Meulen (1871–1942), Nederlands scheikundig ingenieur
Johanna ter Meulen (1867–1937), Nederlands feminist
Overige
Ter Meulen (warenhuis), Nederlands warenhuis